Castelnau kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Castelnau-Rivière-Basse, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Castelnau-Picampeau, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Castelnau-Pégayrols, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Castelnau-Magnoac, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Castelnau-le-Lez, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Castelnau-Durban, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Castelnau-d'Estrétefonds, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Castelnau-Montratier, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Castelnau-de-Montmiral, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Castelnau-de-Médoc, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Castelnau-de-Mandailles, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Castelnau-de-Lévis, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Castelnau-de-Guers, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Castelnau-de-Brassac, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Castelnau-Chalosse, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Castelnau-Barbarens, departementet Gers i regionen Occitanien, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar